

Села:
 Гончарівка — Вінницька область, Літинський район
 Гончарівка — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Гончарівка — Луганська область, Сватівський район
 Гончарівка — Львівська область, Золочівський район
 Гончарівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Гончарівка — Тернопільська область, Чортківський район

Місцевості:
 Гончарівка — колишня приміська слобода на Харківщині. На початку ХІХ сторіччя слобода увійшла до складу міста Харків. Події п'єси «Сватання на Гончарівці» (1835) Г. Ф. Квітки-Основ'яненка відбувалися у цій приміській слободі.

Гончарівка () — село, Могильовська область, Бобруйський район

Див. також 
 Грнч'яровце